4-й чемпіонат СРСР із шахів — шаховий турнір, що проходив з 11 серпня до 6 вересня 1925 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 599. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Ссылки 
 Сергій Воронков — «Діагноз: шахова гарячка» (на сайті ChessPro.ru)

Чемпіонати СРСР із шахів
Спортивні події 1925
Серпень 1925
Вересень 1925